Siek steht für:

 Siek (Niederung), Bezeichnung von feuchten Niederungsgebieten, vornehmlich in Ostwestfalen
 Wöhrener Siek, Naturschutzgebiet in der Gemeinde Bad Oeynhausen
 Siek (Holstein), Gemeinde im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Amt Siek, Amt im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein
 Im Siek, historischer Flurname in Calvörde, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Seek
 Sieg (Begriffsklärung)